

Geografia

Austria 
 Auberg – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Rohrbach

Niemcy 
 Auberg – dzielnica Burghausen